Leanza Cornett
Samantha Cornett

Homonymie de patronyme